{{Infobox nationale voetbalcompetitie
| Titel                 = DFB-Pokal 2019/20
| Vlag                  = 
| Competitie            = DFB-Pokal
| Land                  = Duitsland
| Bond                  = Duitse voetbalbond
| Recordtitelhouder     = Bayern München (20x)
| Website               = 
| Actueel               = 
| Opgericht             = 1935 (als Tschammer-pokal)
| Seizoen               = 
| Kampioen              = Bayern München (20e titel)
| Topscorer             = Robert Lewandowski (6)
| Aantal clubs          = 64
| Europese kwalificatie = Europa League:1x groepsfase 
| Vorige editie         = DFB-Pokal 2018/19
| Volgende editie       = DFB-Pokal 2020/21
}}
Het seizoen 2019/20 van de DFB-Pokal, het Duitse bekervoetbaltoernooi voor clubteams bij de mannen, was de 77e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het knock-outtoernooi begon op 9 augustus 2019 en eindigde op 4 juli 2020 met de finale in het Olympiastadion. De titelverdediger, Bayern München, won in de finale met 4–2 van Leverkusen en won zodoende de beker voor de twintigste keer in haar historie. Omdat beide finalisten zich via de reguliere competitie al hadden geplaatst voor de groepsfase van de Champions League of Europa League, ging het ticket voor de groepsfase van de Europa League 2020/21 naar de club die op de zesde plaats was geëindigd in de competitie, in dit geval TSG 1899 Hoffenheim. Het ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League schoof vervolgens door naar de nummer zeven van de competitie, in dit geval VfL Wolfsburg.

 Deelnemende clubs 
In totaal 64 clubs waren gerechtigd deel te nemen aan deze 77e editie van dit bekervoetbaltoernooi (inclusief de Tschammer-Pokal). Dit waren de 18 Bundesliga-clubs, de 18 clubs van de 2. Bundesliga, de eerste vier clubs van de 3. Liga en 21 + 3 clubs van de Landesverbände'' van het seizoen 2018/19.

Wedstrijdschema

Wedstrijden

Kwartfinales

Halve finales 
Als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, werden de halve finales van de DFB-Pokal achter gesloten deuren gespeeld.

Finale

Topscorers 
De spelers zijn gerangschikt op het aantal doelpunten, vervolgens op alfabetische volgorde.

Zie ook 
 Bundesliga 2019/20
 2. Bundesliga 2019/20

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2019/20